Коронгорос има више значења:

 Коронгорос (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Коронгорос (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику